Gerd Heßler (1948-), fondeur allemand ;
 Gordon Hessler (1930-2014), réalisateur américain ;
 Vanessa Hessler (1988-), mannequin italien.

Patronyme germanique